Kazee ist der Familienname folgender Personen:

 Buell Kazee (1900–1976), US-amerikanischer Folk-Sänger und 5-String-Banjo-Spieler
 Damontae Kazee (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler